Osoby o tym nazwisku:
 Joanna Obrusiewicz (ur. 1980) – polska piłkarka ręczna
 Piotr Obrusiewicz (ur. 1973) – polski piłkarz ręczny